

Geografia 
Miejscowości w Anglii:
 Liverpool – miasto położone ok. 200 mil od Londynu, stolica hrabstwa Merseyside
 City of Liverpool – dystrykt (unitary authority) hrabstwa Merseyside (Anglia)
Miejscowości w USA:
 Liverpool – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Liverpool – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Onondaga
 Liverpool – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
 Liverpool – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Brazoria
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Liverpool (ang. Liverpool Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fulton
 Liverpool (ang. Liverpool Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Columbiana
 Liverpool (ang. Liverpool Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Liverpool (ang. Liverpool Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Perry
Miejsca w Australii:
 Liverpool – dzielnica Sydney, formalnie niezależne miasto w stanie Nowej Południowej Walii
 Liverpool – krater uderzeniowy w Australii
Miejscowości w Kanadzie:
 Liverpool – miejscowość (compact rural community) w Kanadzie, w prowincji Ontario
 Liverpool – miejscowość (community) w Kanadzie, w prowincji Nowa Szkocja

Kultura i sztuka 
 Liverpool – album muzyczny zespołu Frankie Goes To Hollywood

Zobacz też 

 
 
 Liverpool F.C.